Little Murray River ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Little Murray River (New South Wales), Flussarm des Murray River in New South Wales
 Little Murray River (Nymboida River), Nebenfluss des Nymboida River in New South Wales
 Little Murray River (Victoria), Flussarm des Murray River in Victoria